«Ten Tour» — концертный тур американской рок-группы Pearl Jam, организованный в поддержку их дебютного альбома «Ten». Это первый полномасштабный концертный тур после серии концертов в США 1991 года.

История

Даты концертов

North America Leg 1

Europe Leg 1

North America Leg 2

Europe Leg 2 

Информация взята из различных источников.

Примечания 

Pearl Jam
Концертные туры 1992 года